Le terme « arme de mêlée » peut faire référence à :
 un type d'arme utilisé en cas de contact, c'est-à-dire une arme de contact,
 un type de corps militaire dans l'armée française : les armes de mêlées (comme l'Arme blindée et cavalerie, etc.).